Gott steht für:
 Gott oder Gottheit, übernatürliches Wesen oder höhere Macht
 Gott (Christentum), christliche Vorstellungen von Gott
 Gott (Theaterstück), Theaterstück von Woody Allen (1975)
 Gott, Theaterstück von Ferdinand von Schirach (2020), siehe Ferdinand von Schirach #Gott, 2020
 Gott von Ferdinand von Schirach, Filmdrama von Lars Kraume (2020)
 Gott (Shetland), Ortschaft auf den Shetlandinseln

Gott ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:
 Daniel Gott (1794–1864), US-amerikanischer Politiker
 Eddie Gott (1876–1949), englischer Fußballspieler
 J. Richard Gott III (* 1947), US-amerikanischer Astrophysiker
 Johannes von Gott (1495–1550), portugiesisch-spanischer Ordensstifter
 John William Gott (1866–1922), britischer Sozialist
 Karel Gott (1939–2019), tschechischer Schlagersänger
 Richard Willoughby Gott (* 1938), britischer Journalist und Historiker
 Samuel Gott (1614–1671), englischer Politiker
 Tommy Gott (1895–1965), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Trevor Gott (* 1992), US-amerikanischer Baseballspieler 
 William Gott (1897–1942), britischer Offizier

GOTT steht für:
 GOTT,  Flughafen Tambacounda, Senegal, laut ICAO-Code

Siehe auch:

 Godt (Begriffsklärung)
 GOT (Begriffsklärung)
 Götter (Begriffsklärung)

Abkürzung